Émile Chanoux (1906-1944) – notaio e politico italiano
 Pierre Chanoux (1828-1909) – presbitero e alpinista italiano